Les Dieux déchus est le huitième tome de la série fantasy d’Anne Robillard Les Chevaliers d'Émeraude. Il est paru le  aux éditions Mortagne au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 
Âgés maintenant de 12 ans, les enfants magiques s'apprêtent à devenir Écuyers, mais certains des Chevaliers en possèdent déjà. Wellan se trouve donc dans un dilemme, puisqu'il ne veut pas donner deux écuyers à ses chevaliers, mais il ne voit pas comment il pourrait faire autrement. Pour aider son père, Jenifael prépare un enchantement. Rejointe par Liam et Lassa, les enfants récitent une incantation qui a pour but de faire vieillir les Écuyers, mais sur une erreur de Lassa, l'incantation tourne mal. Il est donc impossible pour tout habitant du château et des environs de réaliser quelques tâches. Au même moment, la famille de Sage décide de venir à Émeraude pour finir leur vie au pays de leur ancêtre. Yanné, une des sœurs de Sage, tombe amoureuse de Santo qui ne sait plus quoi en penser. Hawke tombe amoureux d'Élizabeth, la fille du forgeron Morrison qui refuse de lui accorder sa main. Avant la cérémonie d'adoubement, les Chevaliers ressentent une énergie maléfique venant du ciel. Jenifael est confiée à Swan, Liam à Kevin et Lassa à Wellan. Lorsque Liam apprend qu'il sera l'Écuyer de Kevin, la déception est grande mais il apprendra à mieux le connaître et se verra offrir un cheval dragon. Ainsi, il retrouve une grande estime pour le chevalier homme-insecte. Juste après l'adoubement, le château se fait attaquer par des chauves-souris géantes. Plusieurs écuyers se font enlever, mais tous sont récupérés. Jenifael réveille un de ses pouvoirs de déesse et Wellan lui apprend ses origines divines. Après la mort du roi Émeraude I, les conseillers ne savent pas qui désigner comme prochain roi, puisque la seule héritière d'Émeraude I, Kira, avait depuis longtemps annoncé qu'elle ne voulait pas devenir reine d'Émeraude. 

Après cet épisode, les conseillers pensent que Farrell pourrait devenir le nouveau Roi d'Émeraude puisque le jeune homme avait su protéger le royaume avec ses pouvoirs. Pendant ce temps, Onyx acquiert la Griffe de Toute Puissance. Ucteth (Nomar) provoque une diversion en tendant un piège à Dylan. Croyant que les insectes avaient débarqué dans le Désert, tous les Chevaliers sauf le groupe de Jasson se rendent au Désert. Pendant que Wellan et ses compagnons tentent de libérer Dylan, une nouvelle race moins forte mais plus barbare que les guerriers d'élite, guidée par Asbeth, parvient jusqu'au village d'Émeraude. Jasson, qui était de garde au château, s'aperçoit que les terres sont en feu. Il tente d'appeler Wellan, mais Asbeth brouille les communications. Pendant que le groupe de Jasson tente de repousser les insectes, Sanya se fait attaquer, mais est sauvée par un éclair venu du ciel. Après que les Chevaliers ont repoussé les insectes, Farrell est couronné Roi d'Émeraude, mais lors du buffet en son honneur, Shola se fait attaquer par les guerriers d'élite d'Amecareth.

Personnages 
Jenifael : fille de la déesse de Rubis, Théandras. Bridgess et Wellan l'adopteront lors de leur passage au royaume des Elfes. Étant la fille d'une déesse la jeune fille possède le pouvoir de faire vieillir son corps afin d'avoir l'âge qui lui plaît, elle deviendra l'écuyer de Swan à l'âge de sept ans alors que ses meilleurs amis, Liam et Lassa, en ont douze. Elle tombe amoureuse du Chevalier Hadrian, un chevalier de l'ancienne génération d'il y a 500 ans. Elle a le pouvoir de sa mère et contrôle ainsi le feu.

Les Chevaliers d'Émeraude
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2006
2006 en fantasy